Blaum ist der Familienname folgender Personen:

 Damián Blaum (* 1981), argentinischer Schwimmer
 Helen Englert Blaum (1922–2017), US-amerikanische Swing-Sängerin
 Kurt Blaum (1884–1970), deutscher Politiker
 Klaus Blaum (* 1971), deutscher Physiker und Institutsdirektor
 Rudolf Blaum (1915–2005), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (CDU) und Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Plaum